«Я́блонец» () — чешский профессиональный футбольный клуб из города Яблонец-над-Нисоу выступающий в Первой лиге. Основан в 1945 году. Двукратный обладатель Кубка Чехии, серебряный призёр Чемпионата Чехии 2010. Домашние матчи проводит на стадионе «Стршельнице».

История 
Клуб был основан 5 июня 1945 года как «ЧСК Яблонец над Нисоу» ().

«Яблонец» сыграл свой первый сезон в высшем дивизионе Чехословакии в сезоне 1974/75, однако вылетел из него уже в следующем сезоне, заняв 15 место. Клуб выиграл Вторую лигу Чехии 1993/94 и вернулся уже в Чемпионат Чешской Республики. «Яблонец» занял третье место чемпионате Чехии 1996/1997, это был лучший результат команды на тот момент. В результате команда квалифицировалась на Кубок УЕФА 1997/1998, где дважды выиграла и дважды сыграла вничью. В том же сезоне клуб выиграл Кубок Чехии 1997-98, тем самым квалифицировался на Кубок обладателей кубков УЕФА 1998/1999.

«Яблонец 97» дошёл до финала Кубка Чехии 2006/07, однако уступил «Спарте» (1:2), но получил право выступить во втором отборочном раунде Кубка УЕФА 2007/2008. В сезоне 2009/10 команда заняла второе место в Чемпионате Чехии, это наивысший результат за всю историю существования клуба.

В сезоне 2010/11, нападающий Давид Лафата занял первое место в списке бомбардиров с 19 мячами, а также помог команде занять третье место, в следующем сезоне Лафата забил рекордные 25 мячей, однако клуб занял лишь 8 место. Лафата забил ещё 13 мячей в 16 матчах в первом круге Чемпионата Чехии 2012/13, прежде чем перешёл в пражскую «Спарту».

В июне 2014 года команду возглавил Ярослав Шилгавый, который пригласил в клуб опытного чешского полузащитника Томаша Хюбшмана и молодого туркменского вингера Руслана Мингазова. В сезоне 2014/15 команда пробилась в финал Кубка Чехии, где проиграла «Словану» (1:1, пен. 1:3), а также завоевала бронзовые медали Чемпионата Чехии.

1 июля 2015 года был переименован в ФК «Яблонец».

Прежние названия 
 1945 — ЧСК Яблонец над Нисоу ()
 1948 — СК Яблонец над Нисоу ()
 1955 — Сокол Прециоса Яблонец над Нисоу ()
 1960 — ТЕ Йискра Яблонец над Нисоу ()
 1963 — ТЕ ЛИАЗ Яблонец над Нисоу ()
 1993 — ТЕ Склобижу Яблонец над Нисоу ()
 1994 — ФК Яблонец над Нисоу ()
 1998 — ФК Яблонец 97 ()
 2008 — ФК Баумит Яблонец ()
 2015 — ФК Яблонец ()

Достижения клуба

Национальные 
 Первая лига
  Вице-чемпион: 2009/10 
  Бронзовый призёр (5): 1995/96, 1996/97, 2010/11, 2014/15, 2017/18

 Кубок Чехии
  Победитель (2): 1997/98, 2012/13
  Финалист (6): 2002/03, 2006/07, 2009/10, 2014/15, 2015/16, 2017/18

 Суперкубок Чехии
  Победитель: 2013

Выступление в еврокубках 
По состоянию на 14 апреля 2022 года:

* Домашние игры выделены жирным шрифтом

Итоговая статистика

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Сайт Футбольной ассоциации Чехии (FAČR) 
 Официальный сайт Первой лиги 

Футбольные клубы Чехии
ФК «Яблонец»
Яблонец-над-Нисоу